Влади́мир Филимо́нов:
 Филимонов, Владимир Алексеевич (1908—1965) — народный комиссар просвещения Карельской АССР, председатель Исполкома Петрозаводского городского Совета депутатов трудящихся.
 Филимонов, Владимир Иванович (род. 1949) — советский футболист, российский тренер.
 Филимонов, Владимир Николаевич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Филимонов, Владимир Сергеевич (1787—1858) — русский поэт, прозаик, переводчик, драматург, в 1829—1831 гг. архангельский губернатор.